Szemere Miklós (1802–1881) politikus, költő, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
Szemere Miklós (1856–1919) országgyűlési képviselő, politikus, lótenyésztő